Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Boyne, в честь битвы на реке Бойн.

 HMS Boyne — 80-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1692, перестроен в 1739, разобран в 1763. Под командованием капитана Дерсли () участвовал в штурме Гибралтара в 1704.
 HMS Boyne — 70-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1766; разобран в 1783.
 HMS Boyne — 98-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1790. Флагман вице-адмирала Джервиса в 1794; сгорел в Спитхеде 1 мая 1795.
 HMS Boyne — 98-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1810; переименован в HMS Excellent в 1834, в Queen Charlotte в 1859. Закончил службу в 1861.
 HMS Boyne — эскадренный миноносец типа River; спущен на воду в 1904; разобран в 1919
 HMS Boyne — вооруженный траулер типа Mersey; спущен на воду в 1918; продан в 1946.